

Patronymes 
Kojevnikov (masculin ; ) ou Kojevnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Kojevnikov (1958-), joueur de hockey sur glace russe
 Alexis Kojevnikov (1836-1902), neurologiste et psychiatre russe
 Anastasia Kojevnikova (1993-), chanteuse ukrainienne
 Dmitri Kojevnikov (1858-1882), botaniste russe
 Elizaveta Kojevnikova (1973-), skieuse acrobatique russe
 Grigori Kojevnikov (1866-1933), zoologiste russe
 Vadim Kojevnikov (1909-1984), écrivain soviétique, rédacteur de la revue Znamia

Patronyme russe